Love Thy Neighbor – cortometraggio del 1933 diretto da Joseph Henabery
Love Thy Neighbor – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da Dave Fleischer
Love Thy Neighbor – film del 1940 diretto da Mark Sandrich
Love Thy Neighbor – film tv del 1984 diretto da Tony Bill
Love Thy Neighbor – film del 2005 diretto da Nick Gregory
Love thy neighbor – Canzone del musical "The Prom"